Улица Кра́сный Октя́брь — название улиц в различных населённых пунктах государств бывшего СССР.

Россия 

 Улица Красный Октябрь — улица в Воронеже
 Улица Красный Октябрь — улица в Дедовске Московской области
 Улица Красный Октябрь — улица в Курске
 Улица Красный Октябрь — улица в Муроме Владимирской области
 Улица Красный Октябрь — улица в Салехарде
 Улица Красный Октябрь — улица в Смоленске

Украина 

 Улица Красный Октябрь — улица в Ясиноватой Донецкой области

См. также 
 Краснооктябрьская улица
 Улица Красного Октября